

Селище міського типу:
 Вільне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район

Села:
 Вільне — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Вільне — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада
 Вільне — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Саксаганська сільська громада
 Вільне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада
 Вільне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Нивотрудівська сільська громада
 Вільне — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Вільне — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Покровська селищна громада
 Вільне — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Вільне — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Вільне — Донецька область, Волноваський район
 Вільне — Донецька область, Покровський район
 Вільне — Запорізька область, Запорізький район, Комишуваська селищна громада
 Вільне — Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада
 Вільне — Запорізька область, Пологівський район, Розівська селищна громада
 Вільне — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Вільне — Київська область, Броварський район, Великодимерська селищна громада
 Вільне — Київська область, Броварський район, Згурівська селищна громада
 Вільне — Київська область, Фастівський район
 Вільне — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Вільне — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Вільне — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Вільне — Луганська область, Щастинський район
 Вільне — Миколаївська область, Вознесенський район
 Вільне — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Вільне — Одеська область, Болградський район
 Вільне — Полтавська область, Кременчуцький район, Козельщинська селищна громада
 Вільне — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада
 Вільне — Полтавська область, Полтавський район, Машівська селищна громада
 Вільне — Рівненська область, Сарненський район
 Вільне — Сумська область, Охтирський район
 Вільне — Сумська область, Конотопський район
 Вільне — Харківська область, Ізюмський район
 Вільне — Харківська область, Красноградський район
 Вільне — Харківська область, Лозівський район
 Вільне — Херсонська область, Генічеський район, Генічеська міська громада
 Вільне — Херсонська область, Генічеський район, Нижньосірогозька селищна громада
 Вільне — Херсонська область, Каховський район
 Вільне — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Вільне — Чернігівська область, Корюківський район
 Вільне — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

 Вільне — колишнє село Новоолександрівської сільської ради Вовчанського району Харківської області
 Вільне — колишнє село Ніжинського району Чернігівської області (зняте з обліку 25 лютого 1999) 

Селище:
 Вільне — Харківська область, Красноградський район, Кегичівська селищна громада

Вільне — один з українських варіянтів назви міста, яке зараз є столицею Литви

Див. також 
 Вільне Перше
 Вільне Друге
 Вільне Життя
 Вільне Запоріжжя
 Вільне Поле